Kermorvan est un toponyme breton lié à au saint local Morvan de Vannes.

Patronyme 
 Charles-Gui Le Borgne de Kermorvan (1695-1761), prélat français.
 Gilles Jean Marie Barazer de Kermorvan (1740-1817), général français de la Révolution et de l’Empire.
 Marie-Aimée de Kermorvan (1904-1985), écrivaine et poétesse mauricienne.

Autres 
 Presqu'île de Kermorvan, située dans la commune du Conquet.
 Phare de Kermorvan
 Fort de l'Îlette de Kermorvan
 Kermorvan (DF P2), un patrouilleur des Garde-Côtes des douanes françaises.

Voir aussi 
 

Patronyme breton
Homonymie de monument